Trent Daavettila (né le  à Howell, Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2007-2008. Il joue quinze parties dans la Ligue américaine de hockey en 2009-2010 ce qui constitue un sommet jusqu'à présent.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Lions de Finlandia ||NCAA ||10 ||3 ||10 ||13 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Generals de Flint ||LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Wings de Kalamazoo ||LIH ||20 ||9 ||9 ||18 ||6 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2009-2010 ||Wings de Kalamazoo ||ECHL ||51 ||19 ||30 ||49 ||24 ||5 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||13 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Griffins de Grand Rapids ||LAH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Wings de Kalamazoo ||ECHL ||71 ||32 ||48 ||80 ||24 ||18 ||6 ||22 ||28 ||8
|-
|2010-2011 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Wings de Kalamazoo ||ECHL || 69|| 18|| 56|| 74|| 40|| 14|| 3|| 10|| 13|| 2
|-
|2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Eagles du Colorado || ECHL || 70|| 19|| 48|| 67|| 30|| 6|| 4|| 6|| 10|| 2
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago ||LAH || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Eagles du Colorado || ECHL || 63|| 22|| 44|| 66|| 36|| 6|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
|2013-2014 || Monsters du lac Érié ||LAH || 3|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Eagles du Colorado || ECHL || 56 || 16 || 53 || 69 || 20 || 7 || 4 || 3 || 7 || 4 
|-
|2015-2016 || Eagles du Colorado || ECHL ||  71 || 25 || 55 || 80 || 26 || 6 || 4 || 1 || 5 || 4

Trophées et honneurs personnels 
2011 : nommé dans la  d'étoiles de l'ECHL

Notes et références 

Naissance en septembre 1984
Naissance dans le comté de Livingston (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Lions de Finlandia
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Attaquant de hockey sur glace